Хирам — финикийское и еврейское мужское имя, происходящее от  и  (Хирам — «Благородный») и производные от имени термины.

Имени Хирам также иногда ставится в соответствие имя «Адонирам» (евр.  — «Господь возвышен», по интерпретации Жерара де Нерваля — сокращенное «господин Хирам», или «мастер Хирам»).

Имена 
 Хирам I Великий — царь тирский и библский (969 год до н. э. — 936 год до н. э.), современник Давида и Соломона, находившийся в дружественных с ними отношениях
 Хирам I — царь Сидона (около 773—761 до н. э.).
 Хирам II — царь Тира и Сидона в 730-е гг. до н. э.
 Хирам III — царь Тира в 553/551—533/531 годах до н. э.
 Хирам IV — царь Тира около 500 года до н. э. 
 Хирам Абифф — архитектор Иерусалимского Храма, строившегося при царе Соломоне.

Другое 
 Операция «Хирам» — военная операция, проведенная израильскими силами обороны (Цахаль) во время Арабо-израильской войны 1948 года
 Хирам (бригада) — израильская территориальная бригада, находяшаяся в составе дивизии Ха-Галиль в Армии обороны Израиля